Аполония може да отнася за:

 светица, виж Аполония Александрийска
 различни антични градове:
 на Черно море, предшественик на днешен Созопол, виж Аполония Понтийска
 в Илирия на Синьо море, виж Аполония Илирийска
 на остров Крит, виж Аполония Критска
 на остров Сицилия, виж Аполония Сицилианска
 на Халхидики, виж Аполония Мигдонска
 на Халхидики, виж Аполония Халкидическа
 в Кария, виж Аполония Карийска
 във Фригия, виж Аполония Фригийска
 в Ликия, виж Аполония Ликийска
 в Мизия (Мала Азия), виж Аполония Мизийска
 в Юдея, днес Израел, виж Арсуф
 до Кирена в Либия, виж Аполония Киренска

 сборник издаден през 1962 година, виж Аполония (сборник)
 гръцко село в дем Бешичко езеро, вижте Аполония (дем Бешичко езеро)
 населено място в САЩ, виж Аполония (Уисконсин)
 немски филм от 2005 година, виж Аполония (филм)
 първото име на американския фотомодел Аполония Котеро
 немски кораб, виж Аполония (кораб)
 астероид, виж (358) Аполония
 фестивал, виж Празници на изкуствата Аполония